Samuel Adler (1809–1891) – niemiecko-amerykański rabin reformowany
 Samuel Adler (ur. 1928) – amerykański kompozytor i dyrygent